Driehaus bezeichnet:
 den Driehaus-Architektur-Preis für traditionelle Architektur

Driehaus ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Driehaus (* 1940), deutscher Jurist
 Jürgen Driehaus (1927–1986), deutscher Prähistoriker
 Richard Driehaus (1942–2021), US-amerikanischer Unternehmer und Stifter
 Steve Driehaus (* 1966), US-amerikanischer Politiker